HSR est un sigle qui peut désigner :
 Hôpital San Raffaele, un centre hospitalier universitaire italien ;
 Histoire & Sociétés rurales, une revue scientifique française consacrée à l'étude des sociétés rurales dans l'Histoire ;
 Homestar Runner, une série de dessins animés en Flash diffusés sur internet ;
 Hamilton Street Railway, l'organisme municipal responsable de la gestion des transports en commun dans la ville de Hamilton, en Ontario, au Canada.